Ниже представлены рекорды Кении в легкоатлетических дисциплинах.

На открытом воздухе

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Рекорды Кении по состоянию на 2014 год

Национальные рекорды в лёгкой атлетике